El término WAIS puede referirse a:
 Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (WAIS); o
 Wide Area Information Server